Il singolare  del BRD Năstase Țiriac Trophy 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il campione uscente era Juan Ignacio Chela, ma è stato eliminato in semifinale da Pablo Andújar.

In finale Florian Mayer si è imposto proprio su Pablo Andújar per 6-3 6-1.

Teste di serie 

  Juan Ignacio Chela (semifinale)
  Florian Mayer (campione)
  Marcel Granollers (secondo turno)
  Pablo Andújar (finale)

 Tommy Robredo (primo turno)
 Potito Starace (primo turno, ritirato)
 Andreas Seppi (quarti di finale)
 Albert Montañés (primo turno)

Qualificati 

  Gianluca Naso (primo turno)
  Florent Serra (secondo turno)

  Peter Torebko (primo turno)
  Alessandro Giannessi (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2011
ATP World Tour 2011